Mladenović oder Mladenovic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandra Mladenović (* 1994), serbische Sängerin
 Aleksandar Mladenović (1930–2010), jugoslawischer bzw. serbischer Slawist

 Filip Mladenović (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Kristina Mladenovic (* 1993), französische Tennisspielerin
 Luka Mladenovic (* 1998), luxemburgischer Tischtennisspieler
 Milan Mladenović (1958–1994), jugoslawischer Rocksänger
 Miodrag Mladenović (* 1964), serbischer Großmeister der Schachkomposition
 Mladen Mladenović (* 1964), kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Nemanja Mladenović (* 1994), serbischer Handballspieler

 Nikola Mladenovic (* 1992), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Mlađenović